Winterbourne kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Winterbourne Dauntsey, ort, England, Wiltshire, 
 Winterbourne, Berkshire, ort i England, 
 Winterbourne (distrikt i Storbritannien, South Gloucestershire), England, 
 Winterbourne, Wiltshire, civil parish i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar